Prowadzenie – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana przez kobiety na 16. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata w Esforta Arena w japońskim mieście Hachiōji w dniach 14–15 sierpnia 2019. Mistrzynią świata w konkurencji prowadzenia została Słowenka Janja Garnbret, srebrny medal przypadł również Słowence Mia Krampl, a brązowy zdobyła Japonka Ai Mori.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 14 sierpnia o godzinie 10:00 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 15 o godz 15:00.

Uczestniczki 
Do zawodów zgłoszonych zostało 92 wspinaczek sportowych. Polskę w konkurencji prowadzenia reprezentowały: Aleksandra Kałucka (zajęła 64 miejsce), Aleksandra Mirosław (72 m.), Natalia Kałucka (74 m.), Anna Brożek (77 m.), a Patrycja Chudziak była 80.

Medalistki

Wyniki

Eliminacje 
92 zawodniczek wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy półfinałowej zakwalifikowało się 25 wspinaczek z najlepszymi wynikami, które następnie walczyły o występ w finale. W finale o medale walczyło 8 zawodniczek.

Faza finałowa 
 Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też  

 Medaliści mistrzostw świata we wspinaczce sportowej
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kobiet